Barotac Nuevo, municipalità della Provincia di Iloilo
Barotac Viejo, municipalità della Provincia di Iloilo